Le terme ligne Z est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne Z du métro de New York

Voir aussi 
 la ligne Z est l'un des constituants du sarcomère.
  

Z